Miejscowości w Nepalu:
 Sae (Kõue)
 Sae (Rägavere)